Зденек Лішка (1922—1983) — чеський плідний композитор, який написав музику для понад 200 художніх і короткометражних фільмів та телевізійних передач.
 Іван Лішка (* 1950) — художній керівник та хореограф Баварського державного балету (1998—2016).
 Карел Лішка (1914—1987) — чеський живописець, книжковий ілюстратор; напрямок творчості — реалізм.
 Курт Лішка (1909—1989) — нацистський військовий злочинець, працівник гестапо, керівник кельнського та паризького відділень.

Див. також 
 Лішко